Jméno a příjmení Ladislav Procházka má více nositelů:

 Ladislav Procházka (1944–2018) – český fotbalista
 Ladislav Prokop Procházka (1872–1955) – český lékař, politik, hudební skladatel a spisovatel
 Ladislav Procházka (psychiatr) (* 1956) – český soudní psychiatr a sexuolog